Máté Zsuzsanna (1996–) vízilabdázó
 Máté Zsuzsanna (1961–) tudományfilozófus, esztéta